Лорбах:

 Лорбах (приток Аубаха) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Лорбах (приток Килля) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Лорбах (приток Лора) — река в Германии, приток Лора